

Sigle 
Safety Management System
Saggio Marginale di Sostituzione  – uno strumento di analisi della microeconomia
 Scuola Media Statale
Sega Master System  – console per videogiochi a 8 bit prodotta dalla SEGA
Seiner Majestät Schiff  – acronimo usato come prefisso per le navi della Kaiserliche Marine e della k.u.k. Kriegsmarine. In tedesco significa Nave di Sua Maestà
Short Message Service  – il comune servizio di per l'invio/ricezione, tra telefoni cellulari, di brevi messaggi di testo 
Società di Mutuo Soccorso
Sudden Motion Sensor
Super Mario Sunshine  – gioco platform per il Nintendo GameCube
Systems Management Server  – software della Microsoft
System Management Services  – servizio fornito da IBM
 Store Management System — sistema di gestione del "carico utile" (armamento offensivo) nei velivoli militari

Cinema e televisione 
SMS - Sotto mentite spoglie  – film italiano del 2007 di e con Vincenzo Salemme
SMS - 3 giorni e 6 morto (In 3 Tagen bist du tot 2) – film austriaco del 2006 di Andreas Prochaska
SMS - Squadra molto speciale –  sitcom televisiva italiana prodotta dal 2010 diretta da Gianluca Petrazzi

Musica 
SMS –  singolo della cantante francese Aya Nakamura del 2022

Codici 
 SMS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Sainte-Marie, Île Sainte-Marie (Madagascar)
 sms – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua sami skolt

Altri progetti